MLN puede referirse a:
 cualquiera de los varios Movimientos de Liberación Nacional.
 Aeropuerto de Melilla en su código IATA.
 MLN o Modern Language Notes, revista filológica norteamericana (la sigla es el título oficial).